Хрущов — русская фамилия.

Известные носители 
 Хрущов, Александр Григорьевич (1872—1932) — депутат Государственной Думы I созыва.
 Хрущов, Андрей Фёдорович (1691—1740) — российский дворянин, государственный деятель, соратник А. П. Волынского.
 Хрущов, Григорий Константинович (1897—1962) — советский учёный-гистолог, член-корреспондент АН СССР.
 Хрущов, Дмитрий Петрович (1816—1864) — российский государственный деятель, сенатор.
 
 Хрущов, Константин Дмитриевич (1852—1912) — минералог, геолог, петрограф-экспериментатор, геогност и педагог.
 
 Хрущов, Николай Григорьевич (1932—2009) — российский гистолог, цитолог, академик РАН.
 Хрущов, Павел Дмитриевич (1849—1909) — российский физикохимик, профессор Харьковского университета.
 Хрущов, Пётр Фёдорович — поручик лейб-гвардии Измайловского полка, организатор Большерецкого восстания. 
 
 Хрущов-Сокольников, Гавриил Александрович (1845—1890) — прозаик, поэт, драматург, редактор.